Lawrinenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Fjodorowitsch Lawrinenko (1914–1941), sowjetischer T-34-Panzerkommandant
 Wladimer Lawrinenko (1932–2004), sowjetischer Schwimmer